lido (schoorwal), Italiaanse naam voor een schoorwal tussen een lagune en de zee
Lido di Venezia
 Lido di Ostia
 Lido degli Estensi
 Lido degli Scacchi
 Lido delle Nazioni
 Lido di Pomposa
 Lido di Spina
 Lido di Volano
 Lido (Parijs)
 Lido (naam)
 LIDO, een Letse restaurantketen
 Lido (Leiden), bioscoop in Leiden